Sărnița se poate referi la:

 Sărnița, oraș în Regiunea Pazargik, Bulgaria
 Sărnița, sat în Regiunea Haskovo, Bulgaria